Христиан Зелль (): 
 Христиан Зелль (старший) (1831—1883) — немецкий живописец.
 Христиан Зелль (младший) (1854—1925) — немецкий батальный живописец.